Typ 64 oder Type 64 steht für:

 Typ 64 MAT, japanische Panzerabwehrrakete
 Porsche Typ 64, deutscher Sportwagen, siehe VW Typ 60 K 10
 NSB Type 64, Lokomotive der Norwegische Staatsbahnen, siehe NSB Di 3 #Probelok NSB Type 64

Siehe auch:
 NS-Baureihe Mat ’64, Baureihe von Triebzügen der Niederländischen Eisenbahn